Серо Којоте има више значења:

 Серо Којоте (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо Којоте (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику